Gruppo della Presanella – gruppo montuoso nelle Alpi Retiche meridionali
 Cima Presanella – vetta principale del Gruppo della Presanella
 Alpi dell'Adamello e della Presanella – sottosezione delle Alpi Retiche meridionali.

Inoltre:
Ghiacciaio Presena – giacchiaio sul Gruppo della Presanella